kanton Cholet-1
kanton Cholet-2
kanton Cholet-3